Martinez, Martínez
 Martinez – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Contra Costa
 Martinez – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Columbia
 Martinez – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Starr
 Martinez, Martínez – nazwisko